Saliceto (Corsica), gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 
 Saliceto (Cuneo), gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo 
 Saliceto (Piacenza), frazione van Cadeo